Antal Páger puede referirse a las siguientes personas:

 Antal Páger (actor) (1899-1986), actor húngaro;
 Antal Páger (piragüista), piragüista húngaro.